Saarisenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saarisenjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Saarisenjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,82, long 27,20), 
 Saarisenjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,67, long 26,87), 
 Saarisenjärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 63,67, long 24,93), 
 Saarisenjärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 63,53, long 25,10), 
 Saarisenjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,05, long 26,82), 
 Saarinen (sjö i Norra Savolax, lat 63,53, long 28,52), 

Robotskapade Finlandförgreningar